

Anno 
 774 o 774 a.C.

Codici 
 774 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Warner and Swasey Nassau Station, a Chardon, nella Contea di Geauga, dell'Ohio

Matematica 
 774 – numero